O Holy Night (Cantique de Noël) je známá vánoční píseň, kterou složil francouzský skladatel Adolphe Adam v roce 1847 na francouzský text básně Minuit, chrétiens (Midnight, Christians) autora Placide Cappeau (1808–1877). Anglický text napsal unitářský kazatel John Sullivan Dwight v roce 1855. Francouzský i obě verze anglického textu oslavují narození Ježíše a připomínají spásu lidstva.

česká verze
Českou verzi s názvem „Dny zázraků a přání“ nazpíval v roce 1982 Karel Gott pro své album Bílé vánoce, o rok později pořídil anglickou nahrávku s názvem O Holy Night pro identické exportní album White Christmas. V roce 1990 pak nazpíval ještě německou verzi s názvem In dieser Nacht jako titulní skladbu pro stejnojmenné album vydané firmou Polydor. Další českou verzi pod názvem „Jen kvůli nám“ s textem Pavla Vrby v roce 2010 nazpívala Lucie Bílá

Text 

Vánoční koledy